Флаг муниципального образования «Шу́мское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3272.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в жёлтом, синем, красном и зелёном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле два боковика: правый рассечённый червлёный (красный) и лазоревый (синий, голубой), в лазури трижды просечённый золотом; левый — зелёный, справа ельчатый, обременённый сидящим обращённым и обернувшимся золотым соловьём».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Три узких жёлтых полосы — символ малых рек, протекающих по территории сельского поселения — Сарьи, Тящевки, Ругало. Значительную часть территории муниципального образования занимают болота (синий цвет на флаге).

Соловей символизирует красоту и неповторимость местной природы. По одной из версий, название села Шум, согласно древне-русскому топографическому словарю, означает лес (зелёный цвет флага). Это и природа, её возрождение каждую весну. У Н. А. Некрасова «Идёт гудёт зелёный шум…»

Соловей — это одновременно и символ песенного искусства. Широко известный в области Шумский народный хор (создан в 1938 году) неоднократно занимал почётные места на областных и республиканских смотрах народного творчества.

Зелёный цвет символизирует возрождение природы каждую весну, надежду, здоровье, свободу, радость, лесные и сельскохозяйственные угодья, цвет красоты природы.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, силу, постоянство, уважение, великолепие, справедливость, добродетель, верность. Цвет золотых полей сельскохозяйственных угодий. Цвет божественного сияния, благодати, постоянства, прочности, солнечного света и урожая.

Красный цвет символизирует военное прошлое края. Согласно легенде, название села Шум появилось в дни празднования победы армии Петра I над шведами. Кроме того, красный цвет символизирует жизнеутверждающую силу труда, мужество и самоотверженность.

Примечания